X64 était un magazine français de jeux vidéo spécialement consacré à la Nintendo 64. Il est paru pour la première fois en  et pour la dernière fois en  (). X64 était l'un des rares magazines entièrement consacré à la Nintendo 64 et connut donc un certain succès. Il était régulièrement accompagné d'un supplément (cassette vidéo, CD, livret d'astuces).

Historique

Notes et références

Article connexe 
 Liste de magazines de jeux vidéo

Magazine français de jeu vidéo
Titre de presse créé en 1997
Nintendo 64
Titre de presse disparu en 2000